Никола́й Ива́нович Белоу́сов (26 января 1915, Москва, Российская империя — 1976, там же, РСФСР, СССР) — советский футболист, нападающий. Выступал за московские клубы «Динамо», «Торпедо», «Буревестник».

Карьера 
Дебютировал в чемпионате СССР 24 сентября 1937 года в матче против киевского «Динамо», выйдя на замену на 75-й минуте вместо Аркадия Чернышёва. Всего в сезоне сыграл три матча и забил один гол. В 1938 году Белоусов провёл 5 матчей и также забил 1 мяч. В 1939 в составе «Торпедо» сыграл 2 матча.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1937

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1936)
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Буревестник» Москва